Ebrahimi ist der Familienname folgender Personen:

 Asghar Ebrahimi (* 1982), iranischer Gewichtheber
 Leila Ebrahimi (* 1979), iranische Leichtathletin
 Mohammad Ebrahimi (1938–2022), afghanischer Ringer
 Nāder Ebrāhimi (1936–2008), iranischer Erzähler, Fotograf, Kinder- und Drehbuchautor
 Nava Ebrahimi (* 1978), iranisch-österreichische Autorin
 Omid Ebrahimi (* 1987), iranischer Fußballspiele
 Susan Ebrahimi (*), deutsch-iranische Schlagersängerin, Prinzessin
 Zekeria Ebrahimi (* 1996), afghanischer Schauspieler